The Echo – romanzo di Minette Walters del 1997

Film
 The Echo – film del 1915 diretto da Tom Ricketts
 The Echo – film per la televisione del 1998 diretto da Diarmuid Lawrence
 The Echo – film del 2008 diretto da Yam Laranas

Teatro
The Echo – musical